Gunnar Krantz kan syfta på:

* Gunnar Krantz (1911–2003), svensk veterinär
 Gunnar Krantz (född 1955), svensk seglare
 Gunnar Krantz (född 1962), svensk serieskapare